Флаг сельского поселения Во́лковское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Волковское Рузского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 июля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4244.

Флаг сельского поселения Волковское составлен на основании герба сельского поселения Волковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине вертикальную полосу красного цвета в 1/5 полотнища. Поверх границ полосы вплотную друг к другу воспроизведены изображения белых мечей с жёлтыми рукоятями и жёлтой ладьи на брёвнах».

Обоснование символики 
Название поселения по селу Волково ранее звучавшее как Волоково, по одной из версий связано с проходившим здесь в древности волоком, когда ладьи с помощью брёвен-катков перекатывали из одной реки в другую, что показано на флаге ладьёй на катках между голубыми частями полотнища. Современное название Волково нашло отражение в виде носового украшения ладьи в форме волчьей головы. Таким образом, композиция флага является дважды говорящей — указывающей на название муниципального образования.

Символика фигур флага сельского поселения многозначна:

— три бревна-катка это не только символика волока, это и три сельских округа — Волковский, Покровский и Никольский, объединённые в одно муниципальное образование.

— три жёлтых (золотых) круга (геральдических безанта) — монеты напоминают о так называемом «мыте» месте, где собирали пошлину. На территории поселения сохранилась деревня под названием Мытники.

Скрещённые мечи и цветовая гамма флага, совпадающая с цветами флага Рузского муниципального района символизируют территориальное и историческое единство района и поселения.

Голубое полотнище символизирует главное водный ресурс поселения — Озёрнинское водохранилище. Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ трудолюбия, красоты, мужества, силы.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением корабля
Флаги с изображением меча